USS Louisiana — кораблі ВМС США, названі на честь штату Луїзіана.

 USS Louisiana (1812) — шлюп, брав участь у англо-американській війні (1812—1815).
 USS Louisiana (1861) — пароплав, брав участь у громадянській війні в США. Затонув у 1864 році. 
 USS Louisiana (BB-19) — пре-дредноут класу «Коннектикат». Здійснив навколосвітню подорож у складі Великого Білого флоту. Зданий на злам у 1923 році.   
 USS Louisiana (BB-71) — планований лінкор типу «Монтана», будівництво яких було скасоване.
 USS Louisiana (SSBN-743) — атомний підводний човен типу «Огайо». Збудований у 1997 році. Станом на 2022 рік перебуває у строю.

Див. також 
 CSS Louisiana — казематний броненосець ВМС Конфедерації під час громадянської війни в США. Підірваний у 1862 році. 

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни